— вид цветковых растений рода  семейства . Впервые описан ботаником Такаси Туямой в 1975 году.

Распространение 
Эндемик Непала, известный из центральной части страны. Произрастает на высоте 3100—3800 м.

Ботаническое описание 
Относится к жизненной форме геофитов.

Высота до 33,5 см.

Цветки темно-фиолетовые, собраны в соцветие по 5 штук в каждом. Цветут в конце мая и июне.

Листья длиной до 16 см и шириной 1,8 см, суживающиеся к вершине.

Корневище с псевдобульбой.

Примечания

Ссылки 
 Изображения

Орхидные
Эндемики Непала
Флора Азии